Ptiliolum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Flach 1888. Ptiliolum ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Ptiliolum